Rush! — третій студійний альбом італійського гурту Måneskin, представлений 20 січня 2023 року під лейблом Epic Records. Перед виходом власне платівки колектив представив чотири сингли: «Mammamia», «Supermodel», «The Loneliest» і «Gossip». На підтримку цього альбому та його попередника «Teatro d'ira: Vol. I» гурт вирушив у тур під назвою Loud Kids Tour Gets Louder від осені 2022 до літа 2023 року.

Список пісень

Участники запису 
Måneskin
 Дам'яно Давід — вокал
 Вікторія де Анджеліс — бас-гітара, бек-вокал
 Томас Раджі — гітара
 Ітан Торчіо — ударні

Чарти

Сертифікації

Примітки 

Альбоми Måneskin